;Булгаков, Лев Николаевич:
 Булгаков, Лев Николаевич (1888—1948) — актёр МХТ.
 Булгаков, Лев Николаевич (род. 1920) — советский композитор.